Reitan ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Reitan (* 1954), österreichischer Journalist, Autor, Kolumnist und Moderator
 Greg Reitan (* 1973), US-amerikanischer Jazzpianist, Komponist und Musikproduzent
 Kirsten Reitan (* 1942), norwegische Politikerin
 Odd Reitan (* 1951), norwegischer Unternehmer